Кругля́нский мост:
 Круглянский мост (повесть) — повесть Василя Быкова.
 Круглянский мост (фильм) — фильм, поставленный по одноимённой повести.